Schaufelbach ist ein Gewässername:

 Schaufelbach (Böhmische Schwarzach), linker Zufluss der Böhmischen Schwarzach nach Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Schaufelbach (Fischach), rechter Zufluss der Fischach an der Gemeindegrenze Obersontheim/Bühlerzell, b beide im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schaufelgraben